Humberto Primo se refiere a:
 Humberto Primo de Saboya, Rey de Italia entre 1878 y 1900;
 Humberto Primo, localidad de la Argentina;
 Humberto I, estación de la línea H del Subte de Buenos Aires.